Иво Пајић (Буџак крај Бање Луке, 5. новембар 1911 — Загреб, 5. новембар 1975) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Мајор Баук || Момак (као Иван Пајић)
|-
| 1954. || Концерт || Виктор (као Иван Пајић)
|-
| 1955. || Милијуни на отоку || Железничар (као И.Пајић)
|-
| 1956. || Не окрећи се сине || Усташа (као И. Пајић)
|-
| 1957. || Свога тела господар || Јура
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Кота 905 || Потпуковник ОЗН-е
|-
| 1960. || Сигнали над градом || Таксист Перо (као Иван Пајић)
|-
| 1963. || Невесињска пушка || /
|-
| 1963. || У пролазу ТВ филм || /
|-
| 1967. || Пред одлазак ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Фишкал ТВ серија || /
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Јакша
|-
| 1972. || Хармоника ТВ филм || /
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Секутор
|-
| 1974. || Представа „Хамлета“ у Мрдуши Доњој || /
|-
| 1974. || Капетан Микула Мали || Стари са шубаром
|-
| 1975. || Капелски кресови ТВ серија || Сељак с воловском запрегом
|-
| 1976. || Капетан Микула Мали ТВ серија || Стари са шубаром
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1911.
Умрли 1975.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Бањалучани